Vieja steht für:
 Vieja, eine Buntbarschgattung aus Mittelamerika
 Vieja colorada, span. für Europäischer Papageifisch, Papageifischart im Mittelmeer
 Vieja, span. für Alte, siehe Alter

La Vieja steht für:
 Berg bei Sarare, Venezuela, siehe Sarare #Sehenswürdigkeiten
 Höhle im gleichnamigen Berg bei Sarare, Venezuela, siehe Sarare #Sehenswürdigkeiten